Pojorâta ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pojorâta (Suceava), auch Pojorita geschrieben, Gemeinde im Kreis Suceava
 Pojorâta (Argeș), Dorf im Kreis Argeș